Harm Janssen (1973); CDA-wethouder en locoburgemeester in Utrecht
 Harm Janssen (1947-1992); GPV-wethouder in Ten Boer en later burgemeester van Staphorst